Wulin (武林) è un termine delle arti marziali cinesi che significa Circoli Marziali. Letteralmente è traducibile come Foresta Marziale.

La rivista
Questa è anche l'intestazione di una delle più importanti riviste del settore delle arti marziali pubblicata e distribuita sul territorio cinese. Le pubblicazioni sono iniziate nel luglio del 1981. Il primo anno aveva una frequenza di due pubblicazioni annue, ma già dall'anno successivo è divenuto un mensile. Nel 2005 contava più di 285 numeri pubblicati e distribuiti.
“Wulin” Zazhi (《武林》杂志, la rivista “Circoli Marziali”) è legata alla Casa Editrice Economica del Guangdong (广东经济出版社, Guangdong Jingji Chubanshe) e all'Associazione Cooperativa del Wushu della provincia di Guangdong (广东省武术协社, Guangdong sheng Wushu Xie She ). La società che pubblica la rivista si chiama Wulin Zazhi She (武林杂志社).
Nel 2005 l'indirizzo della sede della rivista si trovava a Canton (广州), in Fazheng Lu (法政路), Zhanjia Dajie (湛家大街), al numero 25.

Arti marziali cinesi